Als Weltmeisterschaft 1949 oder WM 1949 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1949 stattgefunden haben:

 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1949 in Madrid (Spanien)
 Cadre 47/2-Weltmeisterschaft 1949 in Amsterdam (Niederlande)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1949 in London (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1949
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1949
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1949
 Fechtweltmeisterschaften 1949
 Feldhandball-Weltmeisterschaft der Frauen 1949
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1949
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1949
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1949
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1949
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1949/50
 Tischtennisweltmeisterschaft 1949
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1949
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1949
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1949

Sportveranstaltung 1949
Weltmeisterschaften nach Jahr